Câmpulung, municipio del distretto di Argeș
Câmpulung Moldovenesc, municipio del distretto di Suceava
Câmpulung la Tisa, comune del distretto di Maramureș